Lomax je priimek več oseb:
 Basil Charles Trappes-Lomax, britanski general
 Cyril Lomax, britanski general
 Thomas Byrnand Trappes-Lomax, britanski general